Ponson steht für:

 Ponson, philippinische Insel
 Ponson, piemontesischer Name der italienischen Gemeinde Ponzone
 Carcen-Ponson, französische Gemeinde
 Ponson-Debat-Pouts, französische Gemeinde 
 Ponson-Dessus, französische Gemeinde
 Pierre Alexis Ponson du Terrail (1829–1871), französischer Romanautor